Касас Пинтас има више значења:

 Касас Пинтас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Пинтас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику